

Cinema e televisione 
 Echoes – film del 1983 diretto da Arthur Allan Seidelman
 Echoes – film del 2000 diretto da Chi Chi La Rue
 Echoes – film del 2002 diretto da Atsushi Funahashi
 Echoes – miniserie televisiva del 2022

Manga 
 Echoes – manga del 2017 di Kei Sanbe
 Echoes - stand di Koichi Hirose, personaggio de Le Bizzare Avventure di Jojo

Musica 
 Echoes – gruppo musicale giapponese
 Echoes – album di Gene Clark del 1967
 Echoes – traccia dell'album Meddle dei Pink Floyd del 1971
 Echoes – album di Livingston Taylor del 1979
 Echoes: The Best of Pink Floyd – album dei Pink Floyd del 2001
 Echoes – album dei Matt Bianco del 2002
 Echoes – album dei The Rapture del 2003
 Echoes – album dei Somnia Status del 2007
 Echoes – album di Will Young del 2011
 Echoes – album di Anggun del 2011
 Echoes – album degli Young Guns del 2016

Altro 
 Echoes – discoteca di Misano Adriatico
 Echi (Echoes) – raccolta di poesie di Robert Creeley del 1982